Jelimo ist der Familienname von:

 Pamela Jelimo, auch Chelimo (* 1989), kenianische Mittelstreckenläuferin und Olympiasiegerin (2008) im 800-Meter-Lauf
 Mercy Jelimo Kosgei (* 1989), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Chelimo
 Limo